Теория коммуникативного разума — социологическая концепция, разработанная немецким философом, социологом, крупнейшим представителем Франкфуртской школы Юргеном Хабермасом. Сама теория связана с идеей интерсубъективности, так как в каком-то смысле является ее реализацией. Суть коммуникативной теории разума заключается в обнаружении укорененных в структуре языка участников коммуникации предпосылок достижения согласия, взаимопонимания.

Основные положения теории 
Коммуникативная теория разума рассматривает предпосылки достижения консенсуса. Хабермас считает, что прийти к консенсусу можно только посредством подтверждения общезначимости содержания высказываний, то есть, аргументируя.

Интерсубъективность 
Коммуникативная теория разума является реализацией идеи интерсубъективности.
Под идеей интерсубъективности в данном контексте понимается то, что самосознание нельзя объяснить исходя только из одного субъекта, понимающего свое существовании посредством осознания себя мыслящим. То есть на основе коммуникативного разума в человеке возникает личность, способная действовать внутри социальных институтов и преобразовывать их, изменять их нормы.

Хабермас дает объяснение идее интерсубъективности:
Я начинаю осознавать себя сознающим, и мое сознание превращается в самосознание — но не напрямую, а в результате «возвращения к самому себе» из взаимоотношений с другими, так что я узнаю себя как «другое Я другого Я, и это же делают все остальные участники дискурса.
В случае недостижения согласия, коммуникативное действие переходит в более сложную форму, а именно в дискурс.

Сферы коммуникативного разума 
Коммуникативный разум состоит из трех сфер:
 когнитивно-инструментальная (отношения субъекта с внешним миром)
 морально-практическая (отношения субъекта с социальным миром)
 эстетическо-экспрессивная (отношения субъекта с внутренним миром)

Появление понятия "коммуникативный разум" 
 Впервые понятие коммуникативного разума появилось в 1968 году в книге Хабермаса «Познание и интерес». Работа была посвящена анализу модели критического диалога, построению теории общества на базе гносеологии. (Подход к теории через психоанализ.)
 В 1981 году выходит книга Ю. Хабермаса «Коммуникативная теория действия», в которой и обоснована теория. В этой книге автор рассматривает коммуникативный разум, опираясь на язык, структуру речи. (Подход к теории через теории обществ.)

Отношение понятий коммуникативного разума и коммуникативного действия 
Хабермас пишет в книге: «Чтобы избежать неправильного понимания, я хотел бы повторить, что коммуникативное действие не идентично с коммуникацией. Язык — это медиум коммуникации, который служит взаимопониманию, в то время как акторы, когда они стремятся к взаимопониманию друг с другом, чтобы скоординировать свои действия, каждый раз преследуют определенные цели… Коммуникативное действие обозначает тип интеракций, который координируется благодаря  языковым действиям, но не совпадает с ними» 
Из этого следует, что коммуникативный разум является составной частью медиума коммуникации, а коммуникативное действие – это деятельность людей, направленная на достижение согласия.

Альтернативная точка зрения 
Отдельные положения теории Хабермаса часто подвергаются критике. Так, в своем методологическом подходе Декарт приводит альтернативный подход осмысления идеи интерсубъективности, которая является одним из главных понятий в теории коммуникативного разума. В подходе Декарта коммуникация с другими не играет никакой роли. Он считает, что идея интерсубъективности объясняется только исходя из субъекта, который осознает себя мыслящим. Субъект существует, когда он мыслит. Отсюда и исходит основная мысль Декарта: Cogito ergo sum (в переводе: Мыслю – следовательно существую).

Влияние теории на юридическую науку 
В своей работе «Фактичность и значимость» (1992) Хабермас размышляет над реализацией коммуникативного разума в современной демократической правовой системе. Эту идею начал развивать в своей научной статье Бьярн Мелкевик.
Бьярн Мелкевик, профессор университета Лаваля (Канада) анализирует коммуникативную модель (коммуникативный разум и коммуникативное действие) Хабермаса в перспективе ее применения к юридической науке.

В своей статье Мелкевик предлагает проанализировать, интерпретировать и оценить коммуникативную модель Хабермаса с точки зрения ее применения к юридической науке. Его гипотеза состоит в том, что Хабермас лучше, чем кто-либо, знал, как понять важные аспекты юридической науки, и что его модель может помочь в размышлениях о процессе обоснования и оценки, присущих любой правовой системе, достойной этого названия. Поэтому интерес Мелкевика сосредоточен в первую очередь на полезности и актуальности коммуникативной модели как практической теории права.

Источники 
 Habermas Jurgen. Theorie des kommunikativen Handelns. 4 Aufl. Frankfurt am Main, 1987 Bd. 1, 2
 Хабермас Юрген. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000
 Habermas Jurgen. Faktizität und Geltung, 1992 (Фактичность и значимость)
 Englisch: Jürgen Habermas: Knowledge and human interests. Übersetzt von Jeremy J. Shapiro, Beacon Press, Boston 1971
 Сочинения в двух томах. Том 2. Автор: Декарт Рене. М.: Мысль, 1994.- 640 с
 Пер. с фр. Е. Г. Самохиной (ya.samohina@gmail.com). Оригинал опубликован в: MelkevikB. Le modele communicationnel en science juridique: Habermas et droit // Melkevik B. Horizons de la philosophie du droit. Quebec, 2004. P. 93-106.

Примечания 

Социология
Юрген Хабермас